Пі́нту () — власна назва.

Особи 
 Анібал Пінту — президент Чилі (1876—1881).
 Жозе Мануел Пінту Тейшейра — португальський дипломат.
 Карлуш Мота Пінту — прем'єр-міністр Португалії (1978—1979).
 Мануел Пінту да Кошта — державний діяч Сан-Томе і Принсіпі.
 Серпа Пінту — португальський військовий, колоніальний адміністратор.
 Франсішку Пінту Балсемау — прем'єр-міністр Португалії (1981—1983).

Спортсмени 
 Андре Пінту — португальський футболіст.
 Жуан Віейра Пінту — португальський футболіст.
 Жуан Домінгуш Пінту — португальський футболіст.
 Еліу Пінту — португальський футболіст.
 Куштодіу Пінту (1942) — португальський футболіст.
 Рікарду Са Пінту — португальський футболіст.
 Сержіу Пінту — португальський футболіст.
 Тьягу Пінту — португальський футболіст.

Топоніми

Корте-ду-Пінту — парафія.

Також 
 Пінтус

Португальські прізвища